Cleandro pode significar:

Gregos 
 Cleandro, tornou-se tirano de Gela após um período de oligarquia, governou por sete anos até ser assassinado em 498 a.C.
 Cleandro, vencedor do pancrácio nos Jogos Ístmicos, cuja vitória foi celebrada por Píndaro.
 Cleandro, da Lacedemônia, foi harmosta em Bizâncio em 400 a.C.
 Cleandro, filho de Polemocrates, um dos oficiais de Alexandre, o Grande, que o ordenou que assassinasse Parmênio e depois o executou.
 Cleandro, citado por Teócrito como um colecionador de provérbios.

Romanos 
 Cleandro, um escravo frígio, foi para Roma como porteiro, tornou-se um favorito de Cômodo, que o tornou seu principal ministro. Após uma fome, Cômodo o entregou para a turba, que o esquartejou.
 Cleandro, arquiteto que construiu os banhos de Roma para o imperador Cômodo.